Raquel Martín Menor (Los Navalmorales, Toledo; 18 de noviembre de 1981) es una periodista y actriz española que trabaja en CMM TV.

Trayectoria profesional 
En el año 2006 comenzó como redactora de la Tribuna Televisión. Posteriormente trabajó en CMM de presentadora de informativos, concursos, programas y como reportera; llegando a presentar el espacio del tiempo de CMM. En 2012 se estrenó en el programa El Patio (CMM), y presentó los informativos del fin de semana de Castilla-La Mancha. Actualmente trabaja como presentadora del programa Ancha es Castilla-La Mancha.

Vida personal 
Actualmente vive en Toledo y tiene un hijo de 6 años.

Personas de la provincia de Toledo
Presentadores de televisión de Castilla-La Mancha
Periodistas de Castilla-La Mancha